UK Championship 1994 (Royal Liver Assurance UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 11 och 27 november 1994 i Guild Hall i Preston, England. Stephen Hendry vann turneringen efter att ha slagit Ken Doherty i finalen med 10-5.

Händelser i samband med turneringen

Finalen
Stephen Hendry gjorde sju centuries i finalen mot Ken Doherty, det största antal centuries som någon spelare gjort i en professionell tävlingsmatch.
Hendry blev dessutom den förste spelaren att göra fem centuries inom loppet av sju frames. Flera snookerkännare ansåg att detta var bland det bästa de sett Hendry spela någonsin.

Resten av turneringen
Det var nära att Stephen Hendry slogs ut redan i andra omgången, han låg under med 4-8 mot Dean Reynolds, men vände och vann de sista fem framen, varav ett på respotted black.
Publiken stod upp under hela Alex Higgins' match i andra omgången.
I sin match mot Willie Thorne i tredje omgången slog Stephen Hendry två rekord: Han blev den förste spelaren att för andra gången göra tre centuries i rad, och han gjorde 454 poäng i rad utan att motståndaren gjorde någon (Hendry innehade själv det förra rekordet på 443).

Resultat

Final

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med omgång 2. I första omgången slogs bland andra Alan McManus, Nigel Bond och Mike Hallett ut.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker
Snooker Scene

1994 i Storbritannien
Snookersäsongen 1994/1995
1994